Shabat Goy é um não-judeu empregado por judeus para realizar serviços que estes não possam fazer devido as restrições da observância do Shabat, como por exemplo cozinhar, acender ou apagar fogo.

Ver também
Shabat

Cultura judaica